Palos de la Frontera hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Palos de la Frontera, municipio en la provincia de Huelva;
 Estación de Palos de la Frontera, en el metro de Madrid;
 Un barrio del distrito de Arganzuela de Madrid (España), originalmente denominado de la forma incorrecta «Palos de Moguer».
 Calle de Palos de la Frontera''', en Madrid.